Кривуша — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Кривуша — хутор в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Кривуша — деревня в Тулунском районе Иркутской области.
 Кривуша — до 1964 г. деревни Зелёная Роща в Злынковском районе Брянской области.

Украина 
 Кривуша — село в Семёновском районе Черниговской области.

Реки

Россия 

 Кривуша — река в Тамбовской области, приток реки Большая Алабушка.
 Кривуша — река в Кировской области, приток реки Белая.
 Кривуша — река, по руслу которой проложен канал Грибоедова в Санкт-Петербурге.
 Кривуша — протока Волги в Самарской области. Соединяет Саратовское водохранилище с Чапаевкой.

Украина 
 Кривуша (Пулка) — приток Десны в Менском районе Черниговской области
 Кривуша — приток Десны в Черниговском районе Черниговской области

Другое 
 Кривуша — заказник в Семёновском районе Черниговской области

См. также 
 Криуша
 Криуши